Народная демократическая партия, как вариант Народно-демократическая — название ряда партий в разных странах.

 Народно-демократическая партия Бутана
 Народная демократическая партия (Турция)
Народная демократическая партия (Фиджи)

Примечания